Bob Sapp (1973-), combattant américain de mixed martial arts et de kickboxing, ancien catcheur et joueur de football américain ;
 Benny Sapp (1981-), joueur américain de football américain ;
 Carolyn Suzanne Sapp (1967-), mannequin américaine ;
 Marvin Sapp (1967-), chanteur de gospel américain ;
 Patrick Sapp (1973-), joueur américain de football américain ;
  (1935-), joueur américain de football américain ;
 Warren Sapp (1972-), joueur américain de football américain ;
  (1824-1890), homme politique américain.

Patronyme anglais